Râouer est un nom porté par :

 Râouer, prêtre lors du règne du roi Néferirkarê Kakaï ().
 Râouer, vizir à la .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité